Населённые пункты Эвенкийского района (бывшего субъекта Российской Федерации Эвенкийского автономного округа)

Список населённых пунктов

Общий список 
В данном списке представлены все поселения, основанные на территории современного Эвенкийского района Красноярского края. Большинство из них уже опустело или заброшено. В списке приводятся их годы основания, координаты и население.

См. также 
 Населённые пункты Таймырского Долгано-Ненецкого района

Примечания 

Эвенкийский автономный округ
Населённые пункты Эвенкийского района